Гожак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Гожак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар
 Гожак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Гожак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Гожак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди